Charles Brand (1920–2013) – francuski duchowny katolicki
 Fred Brand, właśc. Charles Brand (1925–2016) – brytyjski żużlowiec